|-
|251 Zofija|| || align=right|10,0|| align=right|3,094|| align=right|0,106|| align=right|10,53|| align=right|5,440||MBA||4. oktober 1885||Dunaj||Johann Palisa
|-
|252 Klementina|| || align=right|9,1|| align=right|3,157|| align=right|0,077|| align=right|10,07|| align=right|5,608||MBA||11. oktober 1885||Nica||Henri Joseph Anastase Perrotin
|-
|253 Matilda|| || align=right|10,2|| align=right|2,647|| align=right|0,266|| align=right|6,74|| align=right|4,306||MBA||12. november 1885||Dunaj||Johann Palisa
|-
|254 Avgusta|| || align=right|12,13|| align=right|2,195|| align=right|0,122|| align=right|4,52|| align=right|3,252||MBA||31. marec 1886||Dunaj||Johann Palisa
|-
|255 Opavija|| || align=right|10,39|| align=right|2,745|| align=right|0,081|| align=right|9,49|| align=right|4,547||MBA||31. marec 1886||Dunaj||Johann Palisa
|-
|256 Valburga|| || align=right|9,8|| align=right|3,000|| align=right|0,072|| align=right|13,33|| align=right|5,195||MBA||3. april 1886||Dunaj||Johann Palisa
|-
|257 Šlezija|| || align=right|9,47|| align=right|3,116|| align=right|0,119|| align=right|3,65|| align=right|5,500||MBA||5. april 1886||Dunaj||Johann Palisa
|-
|258 Tiha|| || align=right|8,50|| align=right|2,615|| align=right|0,205|| align=right|14,30|| align=right|4,228||MBA||4. maj 1886||Düsseldorf||Karl Theodor Robert Luther
|-
|259 Aleteja|| || align=right|7,76|| align=right|3,141|| align=right|0,122|| align=right|10,82|| align=right|5,565||MBA||28. junij 1886||Clinton||Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|260 Huberta|| || align=right|8,97|| align=right|3,451|| align=right|0,121|| align=right|6,44|| align=right|6,409||MBA||3. oktober 1886||Dunaj||Johann Palisa
|-
|261 Primno|| || align=right|9,44|| align=right|2,332|| align=right|0,090|| align=right|3,64|| align=right|3,561||MBA||31. oktober 1886||Clinton||Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|262 Valda|| || align=right|11,67|| align=right|2,552|| align=right|0,215|| align=right|7,71|| align=right|4,076||MBA||3. november 1886||Dunaj||Johann Palisa
|-
|263 Dresda|| || align=right|10,40|| align=right|2,886|| align=right|0,080|| align=right|1,32|| align=right|4,901||MBA||3. november 1886||Dunaj||Johann Palisa
|-
|264 Libusa|| || align=right|8,42|| align=right|2,800|| align=right|0,136|| align=right|10,44|| align=right|4,684||MBA||22. december 1886||Clinton||Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|265 Ana|| || align=right|11,2|| align=right|2,421|| align=right|0,268|| align=right|25,63|| align=right|3,766||MBA||25. februar 1887||Dunaj||Johann Palisa
|-
|266 Alina|| || align=right|8,80|| align=right|2,804|| align=right|0,158|| align=right|13,40|| align=right|4,695||MBA||17. maj 1887||Dunaj||Johann Palisa
|-
|267 Tirza|| || align=right|10,5|| align=right|2,773|| align=right|0,103|| align=right|6,02|| align=right|4,618||MBA||27. maj 1887||Nica||Auguste Charlois
|-
|268 Adoreja|| || align=right|8,28|| align=right|3,095|| align=right|0,133|| align=right|2,44|| align=right|5,444||MBA||8. junij 1887||Marseille||Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|269 Justicija|| || align=right|9,5|| align=right|2,618|| align=right|0,212|| align=right|5,48|| align=right|4,234||MBA||21. september 1887||Dunaj||Johann Palisa
|-
|270 Anahita|| || align=right|8,75|| align=right|2,199|| align=right|0,151|| align=right|2,37|| align=right|3,260||MBA||8. oktober 1887||Clinton||Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|271 Pentesileja|| || align=right|9,80|| align=right|3,008|| align=right|0,099|| align=right|3,54|| align=right|5,216||MBA||13. oktober 1887||Berlin||Viktor Knorre
|-
|272 Antonija|| || align=right|10,7|| align=right|2,777|| align=right|0,031|| align=right|4,45|| align=right|4,627||MBA||4. februar 1888||Nica||Auguste Charlois
|-
|273 Atropa|| || align=right|10,26|| align=right|2,396|| align=right|0,160|| align=right|20,44|| align=right|3,708||MBA||8. marec 1888||Dunaj||Johann Palisa
|-
|274 Filagorija|| || align=right|10,1|| align=right|3,041|| align=right|0,126|| align=right|3,69|| align=right|5,303||MBA||3. april 1888||Dunaj||Johann Palisa
|-
|275 Sapiencija|| || align=right|8,85|| align=right|2,774|| align=right|0,162|| align=right|4,78|| align=right|4,619||MBA||15. april 1888||Dunaj||Johann Palisa
|-
|276 Adelheid|| || align=right|8,56|| align=right|3,114|| align=right|0,073|| align=right|21,65|| align=right|5,495||MBA||17. april 1888||Dunaj||Johann Palisa
|-
|277 Elvira|| || align=right|9,84|| align=right|2,889|| align=right|0,088|| align=right|1,16|| align=right|4,910||MBA||3. maj 1888||Nica||Auguste Charlois
|-
|278 Paulina|| || align=right|9,4|| align=right|2,756|| align=right|0,133|| align=right|7,83|| align=right|4,574||MBA||16. maj 1888||Dunaj||Johann Palisa
|-
|279 Tule|| || align=right|8,57|| align=right|4,276|| align=right|0,013|| align=right|2,34|| align=right|8,842||MBA||25. oktober 1888||Dunaj||Johann Palisa
|-
|280 Filija|| || align=right|10,7|| align=right|2,944|| align=right|0,107|| align=right|7,45|| align=right|5,052||MBA||29. oktober 1888||Dunaj||Johann Palisa
|-
|281 Lukrecija|| || align=right|12,02|| align=right|2,188|| align=right|0,133|| align=right|5,31|| align=right|3,236||MBA||31. oktober 1888||Dunaj||Johann Palisa
|-
|282 Klorinda|| || align=right|10,91|| align=right|2,340|| align=right|0,082|| align=right|9,03|| align=right|3,578||MBA||28. januar 1889||Nica||Auguste Charlois
|-
|283 Ema|| || align=right|8,72|| align=right|3,043|| align=right|0,153|| align=right|8,00|| align=right|5,307||MBA BIN||8. februar 1889||Nica||Auguste Charlois
|-
|284 Amalija|| || align=right|10,05|| align=right|2,358|| align=right|0,223|| align=right|8,07|| align=right|3,621||MBA||29. maj 1889||Nica||Auguste Charlois
|-
|285 Regina|| || align=right|10,5|| align=right|3,082|| align=right|0,210|| align=right|17,63|| align=right|5,409||MBA||3. avgust 1889||Nica||Auguste Charlois
|-
|286 Ikleja|| || align=right|8,98|| align=right|3,195|| align=right|0,035|| align=right|17,88|| align=right|5,711||MBA||3. avgust 1889||Dunaj||Johann Palisa
|-
|287 Neftis|| || align=right|8,30|| align=right|2,354|| align=right|0,024|| align=right|10,03|| align=right|3,610||MBA||25. avgust 1889||Clinton||Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|288 Glavka|| || align=right|9,84|| align=right|2,756|| align=right|0,211|| align=right|4,33|| align=right|4,574||MBA||20. februar 1890||Düsseldorf||Karl Theodor Robert Luther
|-
|289 Neneta|| || align=right|9,51|| align=right|2,873|| align=right|0,207|| align=right|6,70|| align=right|4,868||MBA||10. marec 1890||Nica||Auguste Charlois
|-
|290 Bruna|| || align=right|11,5|| align=right|2,337|| align=right|0,259|| align=right|22,31|| align=right|3,573||MBA||20. marec 1890||Dunaj||Johann Palisa
|-
|291 Alica|| || align=right|11,45|| align=right|2,222|| align=right|0,093|| align=right|1,86|| align=right|3,312||MBA||25. april 1890||Dunaj||Johann Palisa
|-
|292 Ludovika|| || align=right|9,5|| align=right|2,529|| align=right|0,035|| align=right|14,92|| align=right|4,022||MBA||25. april 1890||Dunaj||Johann Palisa
|-
|293 Brazilija|| || align=right|9,94|| align=right|2,862|| align=right|0,105|| align=right|15,59|| align=right|4,841||MBA||20. maj 1890||Nica||Auguste Charlois
|-
|294 Felicija|| || align=right|9,6|| align=right|3,143|| align=right|0,245|| align=right|6,30|| align=right|5,571||MBA||15. julij 1890||Nica||Auguste Charlois
|-
|295 Terezija|| || align=right|10,19|| align=right|2,800|| align=right|0,169|| align=right|2,71|| align=right|4,685||MBA||17. avgust 1890||Dunaj||Johann Palisa
|-
|296 Fetuza|| || align=right|12,62|| align=right|2,230|| align=right|0,160|| align=right|1,75|| align=right|3,329||MBA||19. avgust 1890||Nica||Auguste Charlois
|-
|297 Cecilija|| || align=right|9,5|| align=right|3,162|| align=right|0,146|| align=right|7,56|| align=right|5,621||MBA||9. september 1890||Nica||Auguste Charlois
|-
|298 Baptistina|| || align=right|11,0|| align=right|2,264|| align=right|0,096|| align=right|6,29|| align=right|3,406||MBA||9. september 1890||Nica||Auguste Charlois
|-
|299 Tora|| || align=right|11,4|| align=right|2,434|| align=right|0,063|| align=right|1,61|| align=right|3,797||MBA||6. oktober 1890||Dunaj||Johann Palisa
|-
|300 Geraldina|| || align=right|9,6|| align=right|3,207|| align=right|0,053|| align=right|00,75|| align=right|5,744||MBA||3. oktober 1890||Nica||Auguste Charlois
|-
|301 Bavarija|| || align=right|10,1|| align=right|2,727|| align=right|0,066|| align=right|4,90|| align=right|4,502||MBA||16. november 1890||Dunaj||Johann Palisa
|-
|302 Klarisa|| || align=right|10,89|| align=right|2,406|| align=right|0,113|| align=right|3,42|| align=right|3,730||MBA||14. november 1890||Nica||Auguste Charlois
|-
|303 Jozefina|| || align=right|8,7|| align=right|3,122|| align=right|0,069|| align=right|6,88|| align=right|5,514||MBA||12. februar 1891||Rome||Elia Millosevich
|-
|304 Olga|| || align=right|9,74|| align=right|2,404|| align=right|0,222|| align=right|15,84|| align=right|3,727||MBA||14. februar 1891||Dunaj||Johann Palisa
|-
|305 Gordonija|| || align=right|8,77|| align=right|3,101|| align=right|0,185|| align=right|4,45|| align=right|5,459||MBA||16. februar 1891||Nica||Auguste Charlois
|-
|306 Unitas|| || align=right|8,96|| align=right|2,359|| align=right|0,151|| align=right|7,27|| align=right|3,622||MBA||1. marec 1891||Rome||Elia Millosevich
|-
|307 Nika|| || align=right|10,12|| align=right|2,912|| align=right|0,139|| align=right|6,12|| align=right|4,968||MBA||5. marec 1891||Nica||Auguste Charlois
|-
|308 Poliksa|| || align=right|8,17|| align=right|2,751|| align=right|0,038|| align=right|4,37|| align=right|4,563||MBA||31. marec 1891||Marseille||Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|309 Fraternitas|| || align=right|10,4|| align=right|2,665|| align=right|0,115|| align=right|3,73|| align=right|4,351||MBA||6. april 1891||Dunaj||Johann Palisa
|-
|310 Margarita|| || align=right|10,3|| align=right|2,762|| align=right|0,118|| align=right|3,18|| align=right|4,589||MBA||16. maj 1891||Nica||Auguste Charlois
|-
|311 Klavdija|| || align=right|9,89|| align=right|2,897|| align=right|0,009|| align=right|3,23|| align=right|4,931||MBA||11. junij 1891||Nica||Auguste Charlois
|-
|312 Pierretta|| || align=right|8,89|| align=right|2,781|| align=right|0,163|| align=right|9,05|| align=right|4,637||MBA||28. avgust 1891||Nica||Auguste Charlois
|-
|313 Kaldeja|| || align=right|8,90|| align=right|2,377|| align=right|0,180|| align=right|11,65|| align=right|3,663||MBA||30. avgust 1891||Dunaj||Johann Palisa
|-
|314 Rozalija|| || align=right|9,5|| align=right|3,147|| align=right|0,183|| align=right|12,58|| align=right|5,583||MBA||1. september 1891||Nica||Auguste Charlois
|-
|315 Konstancija|| || align=right|13,2|| align=right|2,242|| align=right|0,168|| align=right|2,43|| align=right|3,356||MBA||4. september 1891||Dunaj||Johann Palisa
|-
|316 Goberta|| || align=right|9,8|| align=right|3,172|| align=right|0,146|| align=right|2,34|| align=right|5,647||MBA||8. september 1891||Nica||Auguste Charlois
|-
|317 Roksana|| || align=right|10,03|| align=right|2,287|| align=right|0,086|| align=right|1,77|| align=right|3,458||MBA||11. september 1891||Nica||Auguste Charlois
|-
|318 Magdalena|| || align=right|9,40|| align=right|3,195|| align=right|0,084|| align=right|10,65|| align=right|5,709||MBA||24. september 1891||Nica||Auguste Charlois
|-
|319 Leona|| || align=right|9,8|| align=right|3,389|| align=right|0,228|| align=right|10,56|| align=right|6,237||MBA||8. oktober 1891||Nica||Auguste Charlois
|-
|320 Katarina|| || align=right|10,7|| align=right|3,013|| align=right|0,113|| align=right|9,39|| align=right|5,229||MBA||11. oktober 1891||Dunaj||Johann Palisa
|-
|321 Florentina|| || align=right|10,04|| align=right|2,886|| align=right|0,044|| align=right|2,60|| align=right|4,901||MBA||15. oktober 1891||Dunaj||Johann Palisa
|-
|322 Fejo|| || align=right|9,01|| align=right|2,788|| align=right|0,245|| align=right|8,04|| align=right|4,655||MBA||27. november 1891||Marseille||Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|323 Brucija|| || align=right|9,73|| align=right|2,382|| align=right|0,302|| align=right|24,23|| align=right|3,676||MBA||22. december 1891||Heidelberg||Max Wolf
|-
|324 Bamberga|| || align=right|6,82|| align=right|2,683|| align=right|0,339|| align=right|11,11|| align=right|4,395||MBA||25. februar 1892||Dunaj||Johann Palisa
|-
|325 Heidelberga|| || align=right|8,65|| align=right|3,203|| align=right|0,169|| align=right|8,55|| align=right|5,733||MBA||4. marec 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|326 Tamara|| || align=right|9,36|| align=right|2,318|| align=right|0,191|| align=right|23,73|| align=right|3,528||MBA||19. marec 1892||Dunaj||Johann Palisa
|-
|327 Kolumbija|| || align=right|10,1|| align=right|2,777|| align=right|0,064|| align=right|7,15|| align=right|4,626||MBA||22. marec 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|328 Gudrun|| || align=right|8,6|| align=right|3,109|| align=right|0,113|| align=right|16,08|| align=right|5,482||MBA||18. marec 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|329 Svea|| || align=right|9,66|| align=right|2,478|| align=right|0,025|| align=right|15,89|| align=right|3,900||MBA||21. marec 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|330 Adalberta||A910 CB|| align=right|12,6|| align=right|2,468|| align=right|0,254|| align=right|6,76|| align=right|3,877||MBA||2. februar 1910||Heidelberg||Max Wolf
|-
|331 Etheridgea|| || align=right|9,62|| align=right|3,024|| align=right|0,104|| align=right|6,06|| align=right|5,257||MBA||1. april 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|332 Siri|| || align=right|9,5|| align=right|2,773|| align=right|0,092|| align=right|2,85|| align=right|4,618||MBA||19. marec 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|333 Badenija||1892 A|| align=right|9,46|| align=right|3,126|| align=right|0,168|| align=right|3,80|| align=right|5,527||MBA||22. avgust 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|334 Chicago||1892 L|| align=right|7,64|| align=right|3,892|| align=right|0,026|| align=right|4,65|| align=right|7,677||HLD||23. avgust 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|335 Roberta||1892 C|| align=right|8,96|| align=right|2,475|| align=right|0,174|| align=right|5,10|| align=right|3,894||MBA||1. september 1892||Heidelberg||Anton Staus
|-
|336 Lacadiera||1892 D|| align=right|9,76|| align=right|2,252|| align=right|0,096|| align=right|5,65|| align=right|3,379||MBA||19. september 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|337 Devosa||1892 E|| align=right|8,74|| align=right|2,383|| align=right|0,139|| align=right|7,86|| align=right|3,678||MBA||22. september 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|338 Budrosa||1892 F|| align=right|8,50|| align=right|2,912|| align=right|0,021|| align=right|6,04|| align=right|4,969||MBA||25. september 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|339 Doroteja||1892 G|| align=right|9,24|| align=right|3,017|| align=right|0,096|| align=right|9,94|| align=right|5,241||MBA||25. september 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|340 Edvarda||1892 H|| align=right|9,9|| align=right|2,746|| align=right|0,118|| align=right|4,68|| align=right|4,549||MBA||25. september 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|341 Kalifornija||1892 J|| align=right|10,55|| align=right|2,200|| align=right|0,195|| align=right|5,67|| align=right|3,263||MBA||25. september 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|342 Endimion||1892 K|| align=right|10,22|| align=right|2,571|| align=right|0,128|| align=right|7,35|| align=right|4,121||MBA||17. oktober 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|343 Ostara||1892 N|| align=right|11,56|| align=right|2,412|| align=right|0,230|| align=right|3,28|| align=right|3,746||MBA||15. november 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|344 Desiderata||1892 M|| align=right|8,08|| align=right|2,596|| align=right|0,316|| align=right|18,36|| align=right|4,181||MBA||15. november 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|345 Tercidina||1892 O|| align=right|8,71|| align=right|2,326|| align=right|0,062|| align=right|9,76|| align=right|3,546||MBA||23. november 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|346 Hermentarija||1892 P|| align=right|7,13|| align=right|2,796|| align=right|0,103|| align=right|8,77|| align=right|4,674||MBA||25. november 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|347 Pariana||1892 Q|| align=right|8,96|| align=right|2,613|| align=right|0,165|| align=right|11,70|| align=right|4,224||MBA||28. november 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|348 May||1892 R|| align=right|9,4|| align=right|2,971|| align=right|0,069|| align=right|9,77|| align=right|5,119||MBA||28. november 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|349 Dembowska||1892 T|| align=right|5,93|| align=right|2,925|| align=right|0,088|| align=right|8,26|| align=right|5,003||MBA||9. december 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|350 Ornamenta||1892 U|| align=right|8,37|| align=right|3,113|| align=right|0,156|| align=right|24,90|| align=right|5,491||MBA||14. december 1892||Nica||Auguste Charlois
|-
|351 Irsa||1892 V|| align=right|8,98|| align=right|2,764|| align=right|0,157|| align=right|9,20|| align=right|4,594||MBA||16. december 1892||Heidelberg||Max Wolf
|-
|352 Gisela||1893 B|| align=right|10,01|| align=right|2,194|| align=right|0,151|| align=right|3,39|| align=right|3,250||MBA||12. januar 1893||Heidelberg||Max Wolf
|-
|353 Ruperto-Carola||1893 F|| align=right|11,0|| align=right|2,732|| align=right|0,331|| align=right|5,72|| align=right|4,516||MBA||16. januar 1893||Heidelberg||Max Wolf
|-
|354 Eleonora||1893 A|| align=right|6,44|| align=right|2,799|| align=right|0,113|| align=right|18,39|| align=right|4,683||MBA||17. januar 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|355 Gabrijela||1893 E|| align=right|10,4|| align=right|2,539|| align=right|0,106|| align=right|4,28|| align=right|4,045||MBA||20. januar 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|356 Ligurija||1893 G|| align=right|8,22|| align=right|2,756|| align=right|0,240|| align=right|8,24|| align=right|4,574||MBA||21. januar 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|357 Ninina||1893 J|| align=right|8,72|| align=right|3,156|| align=right|0,073|| align=right|15,08|| align=right|5,605||MBA||11. februar 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|358 Apolonija||1893 K|| align=right|9,1|| align=right|2,881|| align=right|0,149|| align=right|3,56|| align=right|4,888||MBA||8. marec 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|359 Georgija||1893 M|| align=right|8,86|| align=right|2,729|| align=right|0,156|| align=right|6,78|| align=right|4,507||MBA||10. marec 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|360 Karlova||1893 N|| align=right|8,48|| align=right|2,999|| align=right|0,182|| align=right|11,72|| align=right|5,194||MBA||11. marec 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|361 Bononija||1893 P|| align=right|8,22|| align=right|3,955|| align=right|0,213|| align=right|12,64|| align=right|7,865||HLD||11. marec 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|362 Havnija||1893 R|| align=right|9,00|| align=right|2,580|| align=right|0,044|| align=right|8,08|| align=right|4,143||MBA||12. marec 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|363 Padova||1893 S|| align=right|9,01|| align=right|2,748|| align=right|0,074|| align=right|5,96|| align=right|4,554||MBA||17. marec 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|364 Isara||1893 T|| align=right|9,86|| align=right|2,221|| align=right|0,149|| align=right|6,01|| align=right|3,310||MBA||19. marec 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|365 Corduba||1893 V|| align=right|9,18|| align=right|2,804|| align=right|0,156|| align=right|12,81|| align=right|4,695||MBA||21. marec 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|366 Vincentina||1893 W|| align=right|8,5|| align=right|3,145|| align=right|0,056|| align=right|10,56|| align=right|5,576||MBA||21. marec 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|367 Amicitia||1893 AA|| align=right|10,7|| align=right|2,220|| align=right|0,096|| align=right|2,95|| align=right|3,308||MBA||19. maj 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|368 Haidea||1893 AB|| align=right|9,93|| align=right|3,076|| align=right|0,203|| align=right|7,79|| align=right|5,394||MBA||19. maj 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|369 Aerija||1893 AE|| align=right|8,52|| align=right|2,649|| align=right|0,098|| align=right|12,71|| align=right|4,311||MBA||4. julij 1893||Marseille||Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|370 Modestija||1893 AC|| align=right|10,68|| align=right|2,325|| align=right|0,092|| align=right|7,87|| align=right|3,545||MBA||14. julij 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|371 Bohemija||1893 AD|| align=right|8,72|| align=right|2,727|| align=right|0,062|| align=right|7,39|| align=right|4,503||MBA||16. julij 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|372 Palma||1893 AH|| align=right|7,2|| align=right|3,145|| align=right|0,263|| align=right|23,87|| align=right|5,578||MBA||19. avgust 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|373 Melusina||1893 AJ|| align=right|9,13|| align=right|3,113|| align=right|0,147|| align=right|15,45|| align=right|5,491||MBA||15. september 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|374 Burgundija||1893 AK|| align=right|8,67|| align=right|2,781|| align=right|0,080|| align=right|8,99|| align=right|4,637||MBA||18. september 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|375 Uršula||1893 AL|| align=right|7,47|| align=right|3,124|| align=right|0,108|| align=right|15,94|| align=right|5,522||MBA||18. september 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|376 Geometrija||1893 AM|| align=right|9,49|| align=right|2,289|| align=right|0,172|| align=right|5,44|| align=right|3,463||MBA||18. september 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|377 Kampanija||1893 AN|| align=right|8,89|| align=right|2,691|| align=right|0,077|| align=right|6,69|| align=right|4,413||MBA||20. september 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|378 Holmija||1893 AP|| align=right|9,80|| align=right|2,776|| align=right|0,131|| align=right|7,01|| align=right|4,625||MBA||6. december 1893||Nica||Auguste Charlois
|-
|379 Huena||1894 AQ|| align=right|8,87|| align=right|3,130|| align=right|0,192|| align=right|1,67|| align=right|5,538||MBA BIN||8. januar 1894||Nica||Auguste Charlois
|-
|380 Fiducija||1894 AR|| align=right|9,42|| align=right|2,679|| align=right|0,114|| align=right|6,16|| align=right|4,385||MBA||8. januar 1894||Nica||Auguste Charlois
|-
|381 Mira||1894 AS|| align=right|8,25|| align=right|3,220|| align=right|0,096|| align=right|12,53|| align=right|5,777||MBA||10. januar 1894||Nica||Auguste Charlois
|-
|382 Dodona||1894 AT|| align=right|8,77|| align=right|3,117|| align=right|0,178|| align=right|7,41|| align=right|5,503||MBA||29. januar 1894||Nica||Auguste Charlois
|-
|383 Janina||1894 AU|| align=right|9,91|| align=right|3,142|| align=right|0,168|| align=right|2,65|| align=right|5,568||MBA||29. januar 1894||Nica||Auguste Charlois
|-
|384 Burdigala||1894 AV|| align=right|9,64|| align=right|2,652|| align=right|0,149|| align=right|5,61|| align=right|4,319||MBA||11. februar 1894||Bordeaux||Fernand Courty
|-
|385 Ilmatar||1894 AX|| align=right|7,49|| align=right|2,848|| align=right|0,127|| align=right|13,57|| align=right|4,806||MBA||1. marec 1894||Heidelberg||Max Wolf
|-
|386 Siegena||1894 AY|| align=right|7,43|| align=right|2,896|| align=right|0,173|| align=right|20,26|| align=right|4,926||MBA||1. marec 1894||Heidelberg||Max Wolf
|-
|387 Akvitanija||1894 AZ|| align=right|7,41|| align=right|2,740|| align=right|0,237|| align=right|18,14|| align=right|4,535||MBA||5. marec 1894||Bordeaux||Fernand Courty
|-
|388 Karibda||1894 BA|| align=right|8,57|| align=right|3,006|| align=right|0,059|| align=right|6,46|| align=right|5,211||MBA||7. marec 1894||Nica||Auguste Charlois
|-
|389 Industrija||1894 BB|| align=right|7,88|| align=right|2,609|| align=right|0,066|| align=right|8,14|| align=right|4,213||MBA||8. marec 1894||Nica||Auguste Charlois
|-
|390 Alma||1894 BC|| align=right|10,39|| align=right|2,653|| align=right|0,130|| align=right|12,15|| align=right|4,321||MBA||24. marec 1894||Pariz||Camille Guillaume Bigourdan
|-
|391 Ingeborg||1894 BE|| align=right|10,1|| align=right|2,320|| align=right|0,307|| align=right|23,18|| align=right|3,534||MBA||1. november 1894||Heidelberg||Max Wolf
|-
|392 Wilhelmina||1894 BF|| align=right|9,7|| align=right|2,885|| align=right|0,139|| align=right|14,33|| align=right|4,899||MBA||4. november 1894||Heidelberg||Max Wolf
|-
|393 Lampecija||1894 BG|| align=right|8,39|| align=right|2,780|| align=right|0,332|| align=right|14,88|| align=right|4,634||MBA||4. november 1894||Heidelberg||Max Wolf
|-
|394 Arduina||1894 BH|| align=right|9,66|| align=right|2,761|| align=right|0,229|| align=right|6,23|| align=right|4,588||MBA||19. november 1894||Marseille||Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|395 Delija||1894 BK|| align=right|10,38|| align=right|2,786|| align=right|0,084|| align=right|3,36|| align=right|4,651||MBA||30. november 1894||Nica||Auguste Charlois
|-
|396 Eolija||1894 BL|| align=right|9,9|| align=right|2,743|| align=right|0,159|| align=right|2,55|| align=right|4,542||MBA||1. december 1894||Nica||Auguste Charlois
|-
|397 Vienna||1894 BM|| align=right|9,31|| align=right|2,636|| align=right|0,247|| align=right|12,84|| align=right|4,278||MBA||19. december 1894||Nica||Auguste Charlois
|-
|398 Admeta||1894 BN|| align=right|10,3|| align=right|2,739|| align=right|0,224|| align=right|9,53|| align=right|4,533||MBA||28. december 1894||Nica||Auguste Charlois
|-
|399 Perzefona||1895 BP|| align=right|9,0|| align=right|3,057|| align=right|0,068|| align=right|13,09|| align=right|5,344||MBA||23. februar 1895||Heidelberg||Max Wolf
|-
|400 Ducrosa||1895 BU|| align=right|10,1|| align=right|3,127|| align=right|0,115|| align=right|10,53|| align=right|5,530||MBA||15. marec 1895||Nica||Auguste Charlois
|-
|401 Otilija||1895 BT|| align=right|9,1|| align=right|3,350|| align=right|0,041|| align=right|5,98|| align=right|6,130||MBA||16. marec 1895||Heidelberg||Max Wolf
|-
|402 Kloeja||1895 BW|| align=right|9,02|| align=right|2,559|| align=right|0,113|| align=right|11,82|| align=right|4,094||MBA||21. marec 1895||Nica||Auguste Charlois
|-
|403 Cijana||1895 BX|| align=right|9,1|| align=right|2,811|| align=right|0,097|| align=right|9,16|| align=right|4,713||MBA||18. maj 1895||Nica||Auguste Charlois
|-
|404 Arsinoja||1895 BY|| align=right|9,01|| align=right|2,595|| align=right|0,199|| align=right|14,12|| align=right|4,180||MBA||20. junij 1895||Nica||Auguste Charlois
|-
|405 Teja||1895 BZ|| align=right|8,46|| align=right|2,584|| align=right|0,245|| align=right|11,96|| align=right|4,154||MBA||23. julij 1895||Nica||Auguste Charlois
|-
|406 Erna||1895 CB|| align=right|10,36|| align=right|2,915|| align=right|0,183|| align=right|4,20|| align=right|4,976||MBA||22. avgust 1895||Nica||Auguste Charlois
|-
|407 Arahna||1895 CC|| align=right|8,88|| align=right|2,625|| align=right|0,071|| align=right|7,54|| align=right|4,252||MBA||13. oktober 1895||Heidelberg||Max Wolf
|-
|408 Fama||1895 CD|| align=right|9,5|| align=right|3,176|| align=right|0,136|| align=right|9,09|| align=right|5,660||MBA||13. oktober 1895||Heidelberg||Max Wolf
|-
|409 Aspasija||1895 CE|| align=right|7,62|| align=right|2,577|| align=right|0,071|| align=right|11,25|| align=right|4,135||MBA||9. december 1895||Nica||Auguste Charlois
|-
|410 Klorida||1896 CH|| align=right|8,30|| align=right|2,730|| align=right|0,237|| align=right|10,93|| align=right|4,509||MBA||7. januar 1896||Nica||Auguste Charlois
|-
|411 Ksanta||1896 CJ|| align=right|8,9|| align=right|2,935|| align=right|0,116|| align=right|15,36|| align=right|5,028||MBA||7. januar 1896||Nica||Auguste Charlois
|-
|412 Elisabetha||1896 CK|| align=right|9,0|| align=right|2,764|| align=right|0,041|| align=right|13,78|| align=right|4,594||MBA||7. januar 1896||Heidelberg||Max Wolf
|-
|413 Edburga||1896 CL|| align=right|10,18|| align=right|2,586|| align=right|0,344|| align=right|18,70|| align=right|4,158||MBA||7. januar 1896||Heidelberg||Max Wolf
|-
|414 Liriopa||1896 CN|| align=right|9,49|| align=right|3,509|| align=right|0,070|| align=right|9,55|| align=right|6,572||MBA||16. januar 1896||Nica||Auguste Charlois
|-
|415 Palatia||1896 CO|| align=right|9,21|| align=right|2,791|| align=right|0,302|| align=right|8,18|| align=right|4,662||MBA||7. februar 1896||Heidelberg||Max Wolf
|-
|416 Vaticana||1896 CS|| align=right|7,89|| align=right|2,793|| align=right|0,219|| align=right|12,87|| align=right|4,666||MBA||4. maj 1896||Nica||Auguste Charlois
|-
|417 Suevija||1896 CT|| align=right|9,34|| align=right|2,802|| align=right|0,133|| align=right|6,62|| align=right|4,690||MBA||6. maj 1896||Heidelberg||Max Wolf
|-
|418 Alemanija||1896 CV|| align=right|9,77|| align=right|2,593|| align=right|0,120|| align=right|6,83|| align=right|4,175||MBA||7. september 1896||Heidelberg||Max Wolf
|-
|419 Avrelija||1896 CW|| align=right|8,42|| align=right|2,597|| align=right|0,253|| align=right|3,93|| align=right|4,184||MBA||7. september 1896||Heidelberg||Max Wolf
|-
|420 Bertolda||1896 CY|| align=right|8,31|| align=right|3,414|| align=right|0,044|| align=right|6,66|| align=right|6,307||MBA||7. september 1896||Heidelberg||Max Wolf
|-
|421 Zahringia||1896 CZ|| align=right|11,78|| align=right|2,541|| align=right|0,283|| align=right|7,78|| align=right|4,050||MBA||7. september 1896||Heidelberg||Max Wolf
|-
|422 Berolina||1896 DA|| align=right|10,83|| align=right|2,229|| align=right|0,214|| align=right|5,00|| align=right|3,327||MBA||8. oktober 1896||Berlin||G. Witt
|-
|423 Diotima||1896 DB|| align=right|7,24|| align=right|3,066|| align=right|0,041|| align=right|11,25|| align=right|5,369||MBA||7. december 1896||Nica||Auguste Charlois
|-
|424 Gracija||1896 DF|| align=right|9,8|| align=right|2,773|| align=right|0,111|| align=right|8,21|| align=right|4,617||MBA||31. december 1896||Nica||Auguste Charlois
|-
|425 Kornelija||1896 DC|| align=right|9,9|| align=right|2,886|| align=right|0,061|| align=right|4,06|| align=right|4,903||MBA||28. december 1896||Nica||Auguste Charlois
|-
|426 Hipo||1897 DH|| align=right|8,42|| align=right|2,888|| align=right|0,105|| align=right|19,54|| align=right|4,908||MBA||25. avgust 1897||Nica||Auguste Charlois
|-
|427 Galena||1897 DJ|| align=right|9,8|| align=right|2,975|| align=right|0,118|| align=right|5,13|| align=right|5,129||MBA||27. avgust 1897||Nica||Auguste Charlois
|-
|428 Monachia||1897 DK|| align=right|11,5|| align=right|2,308|| align=right|0,180|| align=right|6,20|| align=right|3,506||MBA||18. november 1897||München||W. Villiger
|-
|429 Lotis||1897 DL|| align=right|9,82|| align=right|2,608|| align=right|0,124|| align=right|9,53|| align=right|4,210||MBA||23. november 1897||Nica||Auguste Charlois
|-
|430 Hibris||1897 DM|| align=right|10,3|| align=right|2,847|| align=right|0,254|| align=right|14,59|| align=right|4,803||MBA||18. december 1897||Nica||Auguste Charlois
|-
|431 Nefela||1897 DN|| align=right|8,72|| align=right|3,142|| align=right|0,175|| align=right|1,83|| align=right|5,567||MBA||18. december 1897||Nica||Auguste Charlois
|-
|432 Pitija||1897 DO|| align=right|8,84|| align=right|2,369|| align=right|0,147|| align=right|12,14|| align=right|3,646||MBA||18. december 1897||Nica||Auguste Charlois
|-
|433 Eros||1898 DQ|| align=right|11,16|| align=right|1,459|| align=right|0,223|| align=right|10,83|| align=right|1,761||AMR||13. avgust 1898||Berlin||G. Witt
|-
|434 Madžarska||1898 DR|| align=right|11,21|| align=right|1,945|| align=right|0,074|| align=right|22,51|| align=right|2,711||MBA||11. september 1898||Heidelberg||Max Wolf
|-
|435 Ella||1898 DS|| align=right|10,23|| align=right|2,450|| align=right|0,155|| align=right|1,82|| align=right|3,834||MBA||11. september 1898||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|436 Patricia||1898 DT|| align=right|9,8|| align=right|3,204|| align=right|0,062|| align=right|18,48|| align=right|5,735||MBA||13. september 1898||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|437 Rodija||1898 DP|| align=right|10,41|| align=right|2,387|| align=right|0,248|| align=right|7,36|| align=right|3,686||MBA||16. julij 1898||Nica||Auguste Charlois
|-
|438 Zeukso||1898 DU|| align=right|9,80|| align=right|2,554|| align=right|0,070|| align=right|7,39|| align=right|4,080||MBA||8. november 1898||Nica||Auguste Charlois
|-
|439 Ohio||1898 EB|| align=right|9,83|| align=right|3,132|| align=right|0,063|| align=right|19,19|| align=right|5,541||MBA||13. oktober 1898||Observatorij Mount Hamilton||E. F. Coddington
|-
|440 Theodora||1898 EC|| align=right|11,5|| align=right|2,211|| align=right|0,108|| align=right|1,60|| align=right|3,287||MBA||13. oktober 1898||Observatorij Mount Hamilton||E. F. Coddington
|-
|441 Batilda||1898 ED|| align=right|8,51|| align=right|2,806|| align=right|0,083|| align=right|8,15|| align=right|4,699||MBA||8. december 1898||Nica||Auguste Charlois
|-
|442 Eichsfeldia||1899 EE|| align=right|10,03|| align=right|2,346|| align=right|0,072|| align=right|6,07|| align=right|3,592||MBA||15. februar 1899||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|443 Fotografika||1899 EF|| align=right|10,28|| align=right|2,216|| align=right|0,041|| align=right|4,24|| align=right|3,298||MBA||17. februar 1899||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|444 Giptis||1899 EL|| align=right|7,83|| align=right|2,775|| align=right|0,173|| align=right|10,29|| align=right|4,621||MBA||31. marec 1899||Marseille||Jérôme Eugène Coggia
|-
|445 Edna||1899 EX|| align=right|9,29|| align=right|3,204|| align=right|0,191|| align=right|21,36|| align=right|5,733||MBA||2. oktober 1899||Observatorij Mount Hamilton||E. F. Coddington
|-
|446 Eternitas||1899 ER|| align=right|8,90|| align=right|2,788|| align=right|0,124|| align=right|10,63|| align=right|4,656||MBA||27. oktober 1899||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|447 Valentine||1899 ES|| align=right|8,99|| align=right|2,991|| align=right|0,038|| align=right|4,80|| align=right|5,171||MBA||27. oktober 1899||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|448 Natalie||1899 ET|| align=right|10,30|| align=right|3,139|| align=right|0,185|| align=right|12,72|| align=right|5,561||MBA||27. oktober 1899||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|449 Hamburga||1899 EU|| align=right|9,47|| align=right|2,553|| align=right|0,172|| align=right|3,09|| align=right|4,080||MBA||31. oktober 1899||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|450 Brigitta||1899 EV|| align=right|10,28|| align=right|3,014|| align=right|0,104|| align=right|10,17|| align=right|5,232||MBA||10. oktober 1899||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|451 Patientia||1899 EY|| align=right|6,65|| align=right|3,061|| align=right|0,078|| align=right|15,23|| align=right|5,354||MBA||4. december 1899||Nica||Auguste Charlois
|-
|452 Hamiltonia||1899 FD|| align=right|11,2|| align=right|2,848|| align=right|0,010|| align=right|3,23|| align=right|4,805||MBA||6. december 1899||Observatorij Mount Hamilton||J. E. Keeler
|-
|453 Tea||1900 FA|| align=right|10,6|| align=right|2,184|| align=right|0,109|| align=right|5,56|| align=right|3,227||MBA||22. februar 1900||Nica||Auguste Charlois
|-
|454 Mathesis||1900 FC|| align=right|9,20|| align=right|2,628|| align=right|0,112|| align=right|6,31|| align=right|4,259||MBA||28. marec 1900||Heidelberg||A. Schwassmann
|-
|455 Bruchsalia||1900 FG|| align=right|8,86|| align=right|2,656|| align=right|0,295|| align=right|12,03|| align=right|4,328||MBA||22. maj 1900||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|456 Abnoba||1900 FH|| align=right|9,2|| align=right|2,787|| align=right|0,182|| align=right|14,46|| align=right|4,651||MBA||4. junij 1900||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|457 Alleghenia||1900 FJ|| align=right|11,0|| align=right|3,088|| align=right|0,181|| align=right|12,95|| align=right|5,426||MBA||15. september 1900||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|458 Hercinija||1900 FK|| align=right|9,63|| align=right|2,993|| align=right|0,244|| align=right|12,64|| align=right|5,176||MBA||21. september 1900||Heidelberg||Max Wolf; A. Schwassmann
|-
|459 Signe||1900 FM|| align=right|10,44|| align=right|2,621|| align=right|0,210|| align=right|10,30|| align=right|4,241||MBA||22. oktober 1900||Heidelberg||Max Wolf
|-
|460 Scania||1900 FN|| align=right|10,6|| align=right|2,718|| align=right|0,105|| align=right|4,64|| align=right|4,481||MBA||22. oktober 1900||Heidelberg||Max Wolf
|-
|461 Saskia||1900 FP|| align=right|10,48|| align=right|3,118|| align=right|0,149|| align=right|1,45|| align=right|5,505||MBA||22. oktober 1900||Heidelberg||Max Wolf
|-
|462 Eriphyla||1900 FQ|| align=right|9,23|| align=right|2,878|| align=right|0,084|| align=right|3,19|| align=right|4,881||MBA||22. oktober 1900||Heidelberg||Max Wolf
|-
|463 Lola||1900 FS|| align=right|11,82|| align=right|2,398|| align=right|0,222|| align=right|13,56|| align=right|3,713||MBA||31. oktober 1900||Heidelberg||Max Wolf
|-
|464 Megaira||1901 FV|| align=right|9,52|| align=right|2,807|| align=right|0,203|| align=right|10,15|| align=right|4,703||MBA||9. januar 1901||Heidelberg||Max Wolf
|-
|465 Alekto||1901 FW|| align=right|9,7|| align=right|3,089|| align=right|0,212|| align=right|4,66|| align=right|5,429||MBA||13. januar 1901||Heidelberg||Max Wolf
|-
|466 Tisiphone||1901 FX|| align=right|8,30|| align=right|3,360|| align=right|0,083|| align=right|19,17|| align=right|6,158||MBA||17. januar 1901||Heidelberg||Max Wolf; L. Carnera
|-
|467 Laura||1901 FY|| align=right|10,5|| align=right|2,943|| align=right|0,113|| align=right|6,46|| align=right|5,049||MBA||9. januar 1901||Heidelberg||Max Wolf
|-
|468 Lina||1901 FZ|| align=right|9,83|| align=right|3,133|| align=right|0,198|| align=right|00,45|| align=right|5,545||MBA||18. januar 1901||Heidelberg||Max Wolf
|-
|469 Argentina||1901 GE|| align=right|8,62|| align=right|3,168|| align=right|0,169|| align=right|11,71|| align=right|5,639||MBA||20. februar 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|470 Kilia||1901 GJ|| align=right|10,07|| align=right|2,406|| align=right|0,094|| align=right|7,23|| align=right|3,732||MBA||21. april 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|471 Papagena||1901 GN|| align=right|6,73|| align=right|2,887|| align=right|0,234|| align=right|14,99|| align=right|4,904||MBA||7. junij 1901||Heidelberg||Max Wolf
|-
|472 Roma||1901 GP|| align=right|8,92|| align=right|2,546|| align=right|0,094|| align=right|15,80|| align=right|4,061||MBA||11. julij 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|473 Nolli||1901 GC|| align=right|12,3|| align=right|2,664|| align=right|0,106|| align=right|12,92|| align=right|4,347||MBA||13. februar 1901||Heidelberg||Max Wolf
|-
|474 Prudentia||1901 GD|| align=right|10,6|| align=right|2,454|| align=right|0,212|| align=right|8,80|| align=right|3,844||MBA||13. februar 1901||Heidelberg||Max Wolf
|-
|475 Ocllo||1901 HN|| align=right|11,88|| align=right|2,593|| align=right|0,382|| align=right|18,92|| align=right|4,174||MBA||14. avgust 1901||Arequipa||D. Stewart
|-
|476 Hedwig||1901 GQ|| align=right|8,55|| align=right|2,651|| align=right|0,074|| align=right|10,95|| align=right|4,315||MBA||17. avgust 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|477 Italia||1901 GR|| align=right|10,25|| align=right|2,417|| align=right|0,189|| align=right|5,30|| align=right|3,757||MBA||23. avgust 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|478 Tergeste||1901 GU|| align=right|7,98|| align=right|3,015|| align=right|0,089|| align=right|13,18|| align=right|5,234||MBA||21. september 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|479 Caprera||1901 HJ|| align=right|9,6|| align=right|2,720|| align=right|0,220|| align=right|8,67|| align=right|4,485||MBA||12. november 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|480 Hansa||1901 GL|| align=right|8,38|| align=right|2,645|| align=right|0,047|| align=right|21,30|| align=right|4,300||MBA||21. maj 1901||Heidelberg||Max Wolf; L. Carnera
|-
|481 Emita||1902 HP|| align=right|8,6|| align=right|2,740|| align=right|0,159|| align=right|9,86|| align=right|4,535||MBA||12. februar 1902||Heidelberg||L. Carnera
|-
|482 Petrina||1902 HT|| align=right|8,84|| align=right|2,996|| align=right|0,103|| align=right|14,48|| align=right|5,186||MBA||3. marec 1902||Heidelberg||Max Wolf
|-
|483 Seppina||1902 HU|| align=right|8,33|| align=right|3,423|| align=right|0,055|| align=right|18,75|| align=right|6,331||MBA||4. marec 1902||Heidelberg||Max Wolf
|-
|484 Pittsburghia||1902 HX|| align=right|9,86|| align=right|2,667|| align=right|0,059|| align=right|12,50|| align=right|4,355||MBA||29. april 1902||Heidelberg||Max Wolf
|-
|485 Genua||1902 HZ|| align=right|8,3|| align=right|2,751|| align=right|0,190|| align=right|13,87|| align=right|4,562||MBA||7. maj 1902||Heidelberg||L. Carnera
|-
|486 Cremona||1902 JB|| align=right|10,7|| align=right|2,352|| align=right|0,164|| align=right|11,08|| align=right|3,607||MBA||11. maj 1902||Heidelberg||L. Carnera
|-
|487 Venetia||1902 JL|| align=right|8,14|| align=right|2,672|| align=right|0,087|| align=right|10,23|| align=right|4,366||MBA||9. julij 1902||Heidelberg||L. Carnera
|-
|488 Kreusa||1902 JG|| align=right|7,81|| align=right|3,158|| align=right|0,170|| align=right|11,50|| align=right|5,612||MBA||26. junij 1902||Heidelberg||Max Wolf; L. Carnera
|-
|489 Comacina||1902 JM|| align=right|8,32|| align=right|3,154|| align=right|0,039|| align=right|12,98|| align=right|5,599||MBA||2. september 1902||Heidelberg||L. Carnera
|-
|490 Veritas||1902 JP|| align=right|8,32|| align=right|3,170|| align=right|0,099|| align=right|9,27|| align=right|5,643||MBA||3. september 1902||Heidelberg||Max Wolf
|-
|491 Carina||1902 JQ|| align=right|8,5|| align=right|3,190|| align=right|0,090|| align=right|18,89|| align=right|5,695||MBA||3. september 1902||Heidelberg||Max Wolf
|-
|492 Gismonda||1902 JR|| align=right|9,8|| align=right|3,121|| align=right|0,171|| align=right|1,63|| align=right|5,513||MBA||3. september 1902||Heidelberg||Max Wolf
|-
|493 Griseldis||1902 JS|| align=right|10,3|| align=right|3,124|| align=right|0,170|| align=right|15,15|| align=right|5,521||MBA||7. september 1902||Heidelberg||Max Wolf
|-
|494 Virtus||1902 JV|| align=right|8,96|| align=right|2,989|| align=right|0,057|| align=right|7,08|| align=right|5,168||MBA||7. oktober 1902||Heidelberg||Max Wolf
|-
|495 Eulalia||1902 KG|| align=right|10,78|| align=right|2,487|| align=right|0,131|| align=right|2,28|| align=right|3,922||MBA||25. oktober 1902||Heidelberg||Max Wolf
|-
|496 Gryphia||1902 KH|| align=right|11,61|| align=right|2,199|| align=right|0,080|| align=right|3,79|| align=right|3,261||MBA||25. oktober 1902||Heidelberg||Max Wolf
|-
|497 Iva||1902 KJ|| align=right|10,02|| align=right|2,854|| align=right|0,300|| align=right|4,84|| align=right|4,820||MBA||4. november 1902||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|498 Tokio||1902 KU|| align=right|8,95|| align=right|2,651|| align=right|0,225|| align=right|9,51|| align=right|4,314||MBA||2. december 1902||Nica||Auguste Charlois
|-
|499 Venusia||1902 KX|| align=right|9,39|| align=right|4,011|| align=right|0,214|| align=right|2,10|| align=right|8,031||HLD||24. december 1902||Heidelberg||Max Wolf
|-
|500 Selinur||1903 LA|| align=right|9,3|| align=right|2,615|| align=right|0,145|| align=right|9,76|| align=right|4,229||MBA||16. januar 1903||Heidelberg||Max Wolf
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov